Der Sohn des Hannibal – film del 1918 diretto da Viggo Larsen
Der Sohn des Hannibal – film del 1926 diretto da Felix Basch